Het Rad, een wijk in de Brusselse gemeente Anderlecht;
Het Rad (metrostation), metrostation in de Brusselse gemeente Anderlecht;
La Roue (film), een film uit 1923 van Abel Gance.